Adobe Contribute (ранее Macromedia Contribute)  — инструмент веб-публикации и управления веб-сайтами, представляющий собой редактор HTML с интеграцией функций создания, рецензирования и публикации контента в режиме WYSIWYG.

Входит в состав программных пакетов Adobe Web Premium и Adobe Master Collection.

История версий

Галерея

См. также 
 Dreamweaver

Примечания

Ссылки 

Редакторы HTML
Contribute